Gniewoszów  heißen folgende Orte in Polen:

 Gniewoszów (Międzylesie) (dt. Seitendorf), Dorf im Powiat Kłodzki der Wojewodschaft Niederschlesien
 Gniewoszów (Powiat Kozienicki), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Kozienicki der Wojewodschaft Masowien
 Gniewoszów (Masuren)